Nötö med Krokarna, Börken, Näset och Lotsholm är en ö och by i Åland (Finland). Den ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 29 kilometer öster om Mariehamn och omkring 240 kilometer väster om Helsingfors.
Öns area är  kvadratkilometer och dess största längd är  kilometer i öst-västlig riktning. Ön höjer sig omkring 15 meter över havsytan.

Delöar och uddar 

 Krokarna  (udde)
 Börken  (udde)
 Näset  (udde)
 Lotsholm  (udde)
 Tvietholm  (udde)
 Gylto 
 Marsö  (udde)
 Mörkholm  (udde)
 Bränden  (udde)
 Svartholm  (udde)
 Marsskär  (udde)

Källor 

Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Åland större än 2 kvadratkilometer
Platser i Finland med fyranordning
Öar i Föglö